Phyllocosmus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Phyllocosmus ingår i familjen Ixonanthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Phyllocosmus